Lee Township (Missouri)
Lee Township (comté d'Adair, Iowa)
Lee Township (comté de Boone, Arkansas)
Lee Township (comté de Brown, Illinois)
Lee Township (comté de Buena Vista, Iowa)
Lee Township (comté de Franklin, Iowa)
Lee Township (comté de Fulton, Illinois)
Lee Township (comté de Madison, Iowa)
Lee Township (comté de Polk, Iowa)